Die National Governors’ Association steht für:

 National Governors Association, Organisation der Gouverneure der 50 US-Bundesstaaten sowie der fünf US-Außengebiete (Amerikanisch-Samoa, Guam, Nördliche Marianen, Puerto Rico, Virgin Islands)
 1947 gegründete Organisation der gewählten Gouverneure der heutigen 47 japanischen Präfekturen, siehe Zenkoku Chijikai